

Sigle 
 Peste suina africana
 Pressure sensitive adhesive – tipo di adesivo attivo con la pressione, utilizzato ad esempio per le etichette autoadesive
 Public service announcement – tipo di pubblicità no profit fatta nell'interesse pubblico

Astronomia 
 PsA – abbreviazione della costellazione del Pesce Australe

Codici internazionali 
 PSA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Pisa-San Giusto di Pisa (Italia)
 psa – codice ISO 639-3 della lingua asue awyu

Informatica 
SAP BW – Persistent Staging Area
Plesk –  Server Administrator

Impresa 
 Pacific Southwest Airlines – compagnia aerea
 Gruppo PSA – casa automobilistica francese

Medicina 
 Prostate-specific antigen – Antigene prostatico specifico

Politica 
 Parti socialiste autonome – partito politico francese
 Partido Socialista de Andalucía – partito politico spagnolo

Religione 
 P.S.A. – Ancelle del Signore di Ajmer
 P.S.A. – Piccole Suore dell'Assunzione
 P.S.A. – Suore della Provvidenza di Sant'Andrea

Sport 
 Professional Squash Association – federazione internazionale di Squash

Altro 
 psa – purosangue arabo